Ratas ist der Familienname von:

 Jüri Ratas (* 1978), estnischer Politiker
 Rein Ratas (* 1938), estnischer Politiker, Biologe und Umweltaktivist